Molekulska formula -{C11H20O2}- se može odnositi na:

 Trans-3-Metil-4-dekanolid
 Undecilenska kiselina